FRR est un sigle qui peut faire référence à :
 Fonds de réserve pour les retraites, un fonds d'investissement français ;
Frr : frère en langage informatique 
Fédération roumaine de rugby à XV, une fédération de Rugby de la Roumanie.

FRR est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport public situé à trois milles à l'ouest de Front Royal, en Virginie, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports ; 

FR-R est un code qui peut faire référence à :
 Pays de la Loire, selon le code ISO-3166-2.

frr est un code qui peut faire référence à :
 frison septentrional, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.